Buster – film z 1988
 buster – rodzaj urządzenia 
 Buster – soundtrack z filmu Buster.
Buster – manekin z programu Pogromcy mitów
 buster – rodzaj żagla

Zobacz też:
 booster